Badnjevac je lahko:
 Badnjevac, Batočina (Srbija)
 Badnjevac, Žitorađa (Srbija)